InfoMatin, un quotidien français (de 1994 à 1996).
 Info-Matin, un journal malien (depuis 1997).